Джемаль — кримськотатарське прізвище, походить від чоловічого імені Джамал.

Відомі носії 
 Джемаль Гейдар Джахидович (1947—2016) — російський ісламський діяч; публіцист, політичний оглядач і коментатор.
 Джемаль Орхан Гейдарович (1966—2018) — російський журналіст, один з засновників «Мусульманського союзу журналістів Росії».